Ранчо Кањас има више значења:

 Ранчо Кањас (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Кањас (Сан Мигел Сучистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику